Sogliano puede referirse a:

 Sogliano Cavour, común italiano de la provincia de Lecce, en Apulia
 Sogliano al Rubicone, municipio situado en el territorio de la provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña, (Italia).